Xinès, Japonès i Coreà (de l'acrònim en anglès Chinese-Japanese-Korean), abreviació usada en internacionalització per referir-se als idiomes que usen caràcters xinesos
 cjk també és el codi ISO 639-3 del chokwe, llengua parlada pels chokwe a l'Àfrica Central